Swensson ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Swensson (* 1956), deutscher Regattasegler
 Signe Swensson (1888–1974), norwegische Ärztin, Frauenrechtlerin und Politikerin der konservativen Partei Høyre